

Toponyme 
 Qal'at Salah El-Din, forteresse syrienne

Patronyme 

 Abbas Bader el-Dine, journaliste, fondateur, directeur et rédacteur en chef de l'Agence wakalett akhbar lubnan, et conseiller politique, porté disparu après une visite effectuée en Libye ;
 Ahmed Gamal El-Din Moussa (né en 1951), personnalité politique, académique, et littéraire égyptienne ;
 Alaa el-Din el-Ashry, athlète égyptien, spécialiste du lancer de marteau ;
 Mervat Seif el-Din, égyptologue, archéologue égyptienne ;
  (1958-2013), ornithologue et environnementaliste égyptienne, épouse de Sherif Baha El Din ;
 Shehab El-Din Ahmed, footballeur égyptien ;
  (1960-), ornithologue, herpétologue et écologiste égyptien, mari de Mindy Baha El Din.